Cryptographis glauculalis is een vlinder (nachtvlinder) uit de familie van de grasmotten (Crambidae). De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst gepubliceerd in 1854 door Achille Guenée.

Verspreiding
De soort komt voor in Haiti, Costa Rica, Panama, Ecuador en Argentinië.

glauculalis